Holophryxus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Richardson 1905. Holophryxus ingår i familjen Dajidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Holophryxus